Rasp ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gottlieb Rasp (1752–1807), deutscher Kupferstecher und Miniaturmaler
 Carl Ritter von Rasp (1848–1927), deutscher Versicherungsexperte, Generaldirektor der Bayerischen Versicherungsbank 
 Charles Rasp (1846–1907), australischer Unternehmer (BHP Billiton)
 Christian Rasp (* 1989), deutscher Bobfahrer und Leichtathlet
 Fritz Rasp (1891–1976), deutscher Film- und Bühnendarsteller
 Gerd Rasp (* 1960), deutscher HNO-Arzt
 Hans Rasp (1895–1966), deutscher Bibliothekar
 Karl-Uwe Rasp (* 1967), evangelischer Theologe und Dekan
 Renate Rasp (1935–2015), deutsche Schriftstellerin
 Siegfried Rasp (1898–1968), deutscher Offizier
 Susanne Rasp (1932–1973), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Raspe